Melita puede referirse a:
 Melita, mineral de la clase de los minerales compuestos orgánicos.
 Melita o Mélite, varios personajes femeninos de la mitología griega.
 Melita, Mélite o Melite, antigua ciudad en las actuales Mdina y Rabat, Malta.
 Isla Melita, isla estadounidense en el lago Flathead,en el estado de Montana.
 Melita FC, equipo de fútbol de Malta que milita en su Primera División.